GRN – codice nazionale del CIO di Grenada
 grn – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua guaraní